EAO bezeichnet:
 Erreichbarkeitsanordnung
 Europäische Akademie Otzenhausen
 ein international tätiges Unternehmen der Schaltgerätetechnik
 European Association für Osseointegration
 eine Umweltschutzangentur (Environmental Assessment Office) in British Columbia, Kanada (www.eao.gov.bc.ca/)

eAO bezeichnet:
 einstweilige Anordnung

EAO